Alexandre Berthier ist der Name folgender Personen: 

* Alexandre Berthier (Offizier) (1638–1708), französischer Offizier
 Alexandre Berthier (Wagram) (1883–1914/1918), französischer Adliger, Prinz von Wagram

Siehe auch:
 Louis-Alexandre Berthier (1753–1815), französischer General